Татьяна Викторовна Лазарева (, 4 июля 1981, Дзержинск, Донецкая область, Украинская ССР) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, многократный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы (2001, 2002), Заслуженный мастер спорта Украины. Участница Летних Олимпийских игр 2004 (8 место) и Олимпиады 2012 (4 место) годов.

Биография 
Родилась в Дзержинске, окончила Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького. По окончании института, уже профессионально занимаясь спортом, работала врачом-терапевтом в поликлинике в Макеевке.

Спортивная карьера

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по борьбе

Чемпионаты Европы по борьбе

Кубок мира по борьбе

Прочие соревнования

Личная жизнь 
Татьяна замужем за своим тренером Григорием Шепелевым, имеет двух сыновей — Александра и Андрея.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года 
 Тетяна Лазарєва: «Нікому не побажала б мати тренером чоловіка» // Интервью газете «:uk:Україна Молода» 
 Интервью

Борцы Украины
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионки Европы по женской борьбе